Shimokawa steht für:

 Shimokawa (Hokkaidō), Stadt in Japan

Shimokawa ist der Familienname folgender Personen:

 Haruki Shimokawa (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Ken’ichi Shimokawa (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Seigo Shimokawa (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Taiyō Shimokawa (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Yōta Shimokawa (* 1995), japanischer Fußballspieler